Jónské ostrovy popř. Iónské ostrovy mohou odkazovat na:

 Jónské ostrovy – souostroví v Jónském moři
 Jónské ostrovy (kraj) – kraj Řecka
 Republika sedmi ostrovů – republika spadající pod ruskou svrchovanost (1800–1807)
 Spojené státy Jónských ostrovů – protektorát pod správou Spojeného království (1815–1864)